Swineshead kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Swineshead, Lincolnshire, parish, England, 
 Swineshead, Bedfordshire, England, Bedford, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar